Die Open de Guadeloupe 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 31. März bis 6. April 2014 in Le Gosier stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. März 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 10 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Élie Rousset
 Mateo Nicolás Martínez
 Michael Venus
 Claudio Grassi

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Tomasz Bednarek
 Tristan Meraut

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Le Gosier